Miljevci (gebied), plateau in Kroatië
Miljevci (Nova Bukovica), plaats in Kroatië
Miljevci (Sanski Most), plaats in Bosnië